В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Kansas 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 3–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Андреа Джегер (переможниця)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Террі Голледей (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981